Farkas Tamás
 Farkas Tamás (1925–2014) fotóművész, fotóriporter
 Farkas Tamás (1951) színész
 Farkas Tamás (1972) labdarúgó (Stadler FC)
 Farkas Tamás (1996) rövidpályás gyorskorcsolyázó, ifjúsági olimpikon
 Farkas Tamás (2003) labdarúgó (Debreceni VSC)
hasonló nevűek
 B. Farkas Tamás (1937–2016) filmrendező